Frihling ist der Name folgender Personen:

 Pit von Frihling (1919–2011), Maler und Aquarellist
 Corinna Schröder-von Frihling (* 1942), Malerin
 Julia von Frihling (* 1968), Filmeditorin
Siehe auch:
 Frieling